Heliga Trefaldighets kyrka, Heliga Trefaldighetskyrkan, Trefaldighetskyrkan m.fl. (svensk for (Hellige) Treenighedskirken) er navne på mange kirker i Sverige og Finland:

 Heliga Trefaldighets kyrka (Arboga)
 Heliga Trefaldighets kyrka (Gävle)
 Heliga Trefaldighets kyrka (Kristianstad)
 Heliga Trefaldighetskyrkan (Malmö)
 Kristianopels kyrka – kaldes også Heliga Trefaldighets kyrka
 Trefaldighetskyrkan (Arvika)
 Trefaldighetskyrkan (Karlskrona)
 Trefaldighetskyrkan (Stockholm)
 Trefaldighetskyrkan (Uppsala)
 Trefaldighetskyrkan (Vasa)

Se også

 Trefoldighedskirken (flertydig)